Ángel García Cardona, pioner del cinema valencià.
 Ángel García Hernández, militar basc.
 Ángel García (motociclista), pilot de trial aragonès.
 Àngel Garcia i Vidal, dibuixant d'animació català.
 Ángel García Cabezali, futbolista madrileny.